SMS „Scorpion” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty; pochodzi od pajęczaka – skorpiona:
 SMS „Scorpion” – pruska, a następnie niemiecka kanonierka typu Jäger z lat 60. XIX wieku
 SMS „Scorpion” – niemiecka kanonierka typu Wespe z lat 70. XIX wieku

Zobacz też 
 SMS „Skorpion” – austro-węgierski torpedowiec typu Kaiman z początku XX wieku i okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy okrętów niemieckich